Вілле́р-сюр-Трій () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 65 км на північний захід від Парижа, 75 км на південний захід від Ам'єна, 24 км на південний захід від Бове.

Історія 

1 січня 2018 року Віллер-сюр-Трій було приєднано до муніципалітету Трі-Шато.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 121 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 330,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллер-сюр-Трій на сайті французького Національного інституту географії
 Віллер-сюр-Трій на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер-сюр-Трій на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Віллер-сюр-Трій на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Віллер-сюр-Трій на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Уаза